Il nome Michele Piccirillo si riferisce a diversi personaggi pubblici italiani:

 Michele Piccirillo, ofm, archeologo, palestinologo e biblista.
 Michele Piccirillo, pugile.